Cephalodochium är ett släkte av svampar. Cephalodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cephalodochium